Льяно () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Льяно, Джордж Альберт (при рождении Хо́рхе Альбе́рто Сеси́лио Пе́рес и Лья́но; 1911—2003) — американский лихенолог кубинского происхождения, специалист по лишайникам рода Умбиликария.
 Льяно, Мануэль (1898—1938) — испанский писатель-костумбрист.

Составные фамилии 
  См. также 
 Ллано